

Urodzili się 
 Ksenofont, grecki żołnierz i historyk